Serie B i fotboll 1975/1976 innebar att Genoa, Catanzaro och Foggia gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1975 i Italien
1976 i Italien
Fotbollssäsongen 1975/1976
1975/1976